Cavaleiro ist der Familienname folgender Personen:
Deonise Cavaleiro (* 1983), brasilianische Handballspielerin
Ivan Cavaleiro (* 1993), portugiesischer Fußballspieler

Siehe auch:
Cavalero
Cavallero
Cavalheiro